Albert Ferrer, Spaans voetballer
Alfredo Ferrer, Colombiaans voetballer
David Ferrer, Spaans tennisser
Francisco Ferrer, Spaans anarchist en pedagoog
Ibrahim Ferrer, Cubaans zanger
José Ferrer, Puerto Ricaans acteur en filmregisseur
José Figueres Ferrer, Costa Ricaans staatsman
Llorenç Serra Ferrer, Spaans voetbalcoach
Mel Ferrer, Amerikaans filmacteur, -regisseur en -producent
Miguel Ferrer (1955-2017), Amerikaans acteur
Mimi Ferrer, Marokkaans-Nederlands actrice
Séverine Ferrer, Frans zangeres
Vincent Ferrer, heilige